Lo Pin (Gard)
 Lo Pin (Tarn i Garona)